

Anno 
 148 o 148 a.C.

Codici 
 148  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Guitalens, nel dipartimento francese del Tarn

Matematica 
 148 – numero